Regió del Carcí, regió de França que avui forma el departament de l'Òlt 
 Comtat de Carcí, jurisdicció feudal d'Occitània que abraçava la regió del Carcí centrada a la ciutat de Càors 
 Biografies:
 Carcí (Karcínos, Καρκίνος, Carcinus), pare d'Agàtocles de Siracusa
 Carcí d'Agrigent (Karcínos, Καρκίνος, Carcinus), poeta grec
 Carcí d'Atenes, (finals del s. IV aC), poeta grec 
 Carcí el Jove, poeta grec
 Carcí de Naupacte, poeta grec